Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Chochorowski – polski lekkoatleta
 Jan Chochorowski – polski archeolog